El difunto es un vivo puede hacer referencia a las siguientes obras:

 El difunto es un vivo, obra teatral de 1939 de Francisco Prada e Ignacio F. Iquino.

 El difunto es un vivo, película española de 1941 basada en la obra anterior, dirigida por el propio Iquino y protagonizada por Antonio Vico.

 El difunto es un vivo, película española de 1956 basada igualmente en la obra teatral, producida por Iquino, dirigida por Juan Lladó y protagonizada por Paco Martínez Soria.